El término Formosa puede referirse a:
 Formosa (ciudad), ciudad de la Argentina.
 Formosa (estrella), una estrella de la constelación del León.
 Formosa (Goiás), ciudad de Brasil.
 Formosa (Guinea-Bisáu), isla en Guinea-Bisáu.
 Departamento Formosa, división administrativa de la Provincia de Formosa, Argentina.
 Estrecho de Formosa, que separa a Taiwán de la China continental.
 Isla de Formosa, isla principal de las que componen Taiwán.
 Provincia de Formosa, unidad federal argentina.
 ELMA Formosa, buque mercante de Argentina botado en 1977.